Ez a lista Virginia állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 
 

Közigazgatási listák